Ворстерман () — фамилия. Известные носители:

 Форстерман, Иоганнес (около 1643 — около 1699/1719) — голландский художник-пейзажист Золотого века Голландии.
 Ворстерман, Лукас (1595—1675) — южнонидерландский (фламандский) гравёр Золотого века Голландии.
 Ворстерман, Лукас Младший (1624 — между 1666 и 1676) — южнонидерландский (фламандский) гравёр, сын предыдущего.